Maria Immaculata van Bourbon-Sicilië (1844-1899), prinses van Beide Siciliën, aartshertogin van Oostenrijk
 Maria Immaculata van Bourbon-Sicilië (1874-1947), prinses van Beide Siciliën